

Astronomia
 9468 Brewer, asteroide della fascia principale

Persone 
 Corey Lavelle Brewer, cestista statunitense
 Corey Wayne Brewer, cestista statunitense
 Graeme Brewer, ex nuotatore australiano
 James Brewer, ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Jamison Brewer, cestista  statunitense
 Jim Brewer, ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Mike Brewer, rugbista  e allenatore di rugby neozelandese
 Ron Brewer, ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Ronnie Brewer, cestista statunitense

Altro 
 Brewer, città degli Stati Uniti d'America
 Martin Brewer, personaggio della serie televisiva Settimo cielo